

Patronyme 

 Christian Awashish, homme politique atikamekw nehirowisiw, chef de la bande indienne des Atikamekw d'Opitciwan en Haute-Mauricie au Québec ;
 Constant Awashish (1981-),  homme politique atikamekw nehirowisiw canadien, Grand Chef du Conseil de la Nation Atikamekw (CNA).